

Населені пункти та їхні частини

 Ґрабовниця — село в гміні Крошніце Мілицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Ґрабовниця — село в гміні Мілич Мілицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Ґрабовниця — село в гміні Лопушно Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Ґрабовниця — частина села Ріплин (Жеплін) у гміні Прухник Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґрабовниця — колонія в гміні Бараново Остроленцького повіту Мазовецького воєводства

Примітки